Leide ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Leide (* 1965), deutscher Sachbuchautor und Mitarbeiter des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen
 Herbert Leide (* 1930), deutscher Motorbootrennfahrer